Curdt ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Curdt (1885–1959), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Lothar Curdt (1928–2005), deutscher Politiker (SPD), MdB